Getberget kan avse:

 Getberget, Skellefteå – en stadsdel i Skellefteå 
  Getberget (Medelpad) – ett berg och en skidanläggning i Ånge kommun